Девиха — деревня в Кардымовском районе Смоленской области России. Входит в состав Каменского сельского поселения. Население — 2 жителя (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 21 км к северо-западу от Кардымова, в 7 км севернее автодороги . В 20 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Кардымовского района